Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і зуміла захистити свій титул, перемігши у фіналі Жюлі Алар з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  'Мартіна Навратілова (переможниця)
 n/a
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Наталі Тозья ''(1-ше коло)

 Катарина Малеєва ''(півфінал) 
 Лейла Месхі ''(півфінал) 
 Сабін Аппельманс ''(чвертьфінал) 
 Жюлі Алар ''(фінал)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1994 Draw

1994
Тур WTA 1994